est la formule brute de 2 isomères.

 acide déshydroascorbique, numéro CAS 
 acide aconitique, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 acide cis-aconitique, numéro CAS 
 acide trans-aconitique, numéro CAS 
 benzènehexol, numéro CAS